Osoby o tym nazwisku:
 Adam Gierek (ur. 1938) – profesor nauk technicznych
 Ariadna Gierek-Łapińska (1938-2020) – polska lekarka-okulistka, profesor
 Edward Gierek (1913-2001) – I sekretarz KC PZPR
 Leopold Gierek (ur. 1952) – robotnik
 Stanisława Gierek (1918-2007) – żona I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka
 Stanisława Gierek-Ciaciura (ur. 1964) – polska lekarka-okulistka, profesor
 Tatiana Gierek (1942-2017) – polska lekarka, profesor laryngologii

Inne
 Gierek – polski film z 2021 r.